Статистические регионы Латвии () были утверждены приказом Кабинета Министров № 271 от 28 апреля 2004 года «О статистических регионах Латвии и административных единицах в них». Каждый статистический регион (за исключением города Риги) включает в себя несколько административно-территориальных единиц: первоначально (с 2004 года) это были районы, а после реформы 2009 года — города республиканского подчинения и края (вместо упразднённых районов).

Названия статистических регионов основаны на историко-культурных областях Латвии, а также отдельно выделяемой столицы и прилегающей к ней территории.

Выделяются соответствующие 6 статистических регионов Латвии (краткие названия): Рига, Пририжье, Видземе, Земгале, Курземе, Латгале.

Состав 
Статистические регионы (полные названия) включают следующие города республиканского подчинения и края:
 Рижский статистический регион ()
 г. Рига
 Пририжский статистический регион ()
 г. Юрмала, Адажский край, Алойский край, Бабитский край, Балдонский край, Гаркалнский край, Икшкильский край, Инчукалнсский край, Кандавский край, Кегумский край, Кекавский край, Кримулдский край, Лиелвардский край, Лимбажский край, Малпилсский край, Марупский край, Огрский край, Олайнский край, Ропажский край, Саласпилсский край, Салацгривский край, Саулкрастский край, Сейский край, Сигулдский край, Стопинский край, Тукумский край, Царникавский край, Энгурский край, Яунпилсский край.
 Видземский статистический регион ()
 г. Валмиера, Алуксненский край, Аматский край, Апский край, Беверинский край, Буртниекский край, Валкский край, Вараклянский край, Вецпиебалгский край, Гулбенский край, Коценский край, Лигатненский край, Лубанский край, Мадонский край, Мазсалацский край, Наукшенский край, Паргауйский край, Приекульский край, Раунский край, Руйиенский край, Смилтенский край, Стренчский край, Цесвайнский край, Цесисский край, Эргльский край, Яунпиебалгский край.
 Земгальский статистический регион ()
 г. Елгава, г. Екабпилс, Айзкраукльский край, Акнистский край, Ауцский край, Бауский край, Вецумниекский край, Виеситский край, Добельский край, Екабпилсский край, Елгавский край, Иецавский край, Кокнесский край, Крустпилсский край, Неретский край, Озолниекский край, Плявинский край, Рундальский край, Салский край, Скриверский край, Терветский край, Яунелгавский край.
 Курземский статистический регион ()
 г. Лиепая, г. Вентспилс, Айзпутский край, Алсунгский край, Броценский край, Вайнёдский край, Вентспилсский край, Гробинский край, Дундагский край, Дурбский край, Кулдигский край, Мерсрагский край, Ницский край, Павилостский край, Приекульский край, Ройский край, Руцавский край, Салдусский край, Скрундский край, Талсинский край.
 Латгальский статистический регион ()
 г. Даугавпилс, г. Резекне, Аглонский край, Балвский край, Балтинавский край, Варкавский край, Вилякский край, Вилянский край, Дагдский край, Даугавпилсский край, Зилупский край, Илукстский край, Карсавский край, Краславский край, Ливанский край, Лудзенский край, Прейльский край, Резекненский край, Риебинский край, Ругайский край, Циблский край.

Население 

Численность населения статистических регионов Латвии (по данным переписей 1989 и 2011 годов и по оценкам на начало 2000 и 2015 гг.)

Национальный состав 
Национальный состав населения статистических регионов по итогам переписи населения Латвии 2011 года распределён таким образом

Языковой состав 
Распределение населения по преимущественно используемому в повседневной жизни (дома) языку согласно переписи 2011 года

Примечания 

Административное деление Латвии